Тро́ицкий мост:

 Троицкий мост — древнейший сохранившийся мост в Москве.
 Троицкий мост — мост во Пскове через реку Пскова.
 Троицкий мост — мост через Неву в Санкт-Петербурге.
 Троицкий мост — мост в Челябинске через реку Миасс, ранее — Кировский мост.
 «Троицкий мост» — российская кинокомпания, действовавшая в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

См. также 
 Троицкий переулок
 Троицкий проспект
 Троицкая улица
 Троицкая площадь